Ehn peut désigner :
 Ehn, une rivière française du Bas-Rhin en Alsace.

 Johan Ehn (1975-), un homme politique ålandais.

EHN est un sigle qui peut désigner :
 Epizootic Haematopoietic Necrosis, un virus.